Lundholm är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 2123 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lundholm
 Anja Lundholm (1918–2007), tysk författare
 Bengt Lundholm (född 1955), ishockeyspelare
 Carl Lundholm (1850–1934), sprängämnestekniker
 Daniel Lundholm (född 1981), ishockeyspelare
 Helge Lundholm (1891–1955), psykolog
 Hjalmar Lundholm (1889–1972), skådespelare och teaterchef
 Kent Lundholm (född 1958), författare
 Kjell Lundholm (född 1938), landsantikvarie
 Lars Bill Lundholm (född 1948), manusförfattare
 Lisa Lundholm (1892–1977), skådespelare
 Martha Lundholm (1893–1988), skådespelare, regissör och teaterchef
 Mathias Lundholm (1785–1860), violinist och dirigent
 Michael Lundholm (född 1959), nationalekonom och politiker, moderat
 Oscar Lundholm (1852–1934), ingenjör
 Ragnar Lundholm (1887–1967), ingenjör
 Robert Lundholm (1909–1990), arkitekt
 Sam Lundholm (född 1994), fotbollsspelare
 Waldemar Lundholm (1883–1961), förläggare och instrumentfabrikör
 Victor Lundholm (1846–1935), bokhandlare

Källor

Svenska efternamn